Michał Poradowski (1913-2003) – teolog katolicki
 Stefan Bolesław Poradowski (1902-1967) – polski kompozytor
 Szymon Poradowski (1909-1983) – działacz polityczny, pedagog